Die folgenden Personen waren Äbte des Benediktinerklosters Abdinghof in Paderborn:

Quelle 
 J. Bernard Greve: Geschichte der Benediktiner-Abtei Abdinghof in Paderborn. Paderborn 1894 (Digitalisat)

Einzelnachweise 

Abdinghofkloster
!